Таложанка — название рек в Свердловской области России:

Таложанка (приток Мурзы)
Таложанка (приток Боровой)

См. также Талажанка